Marroquín puede referirse a:
 Marroquín o marroquí, un tipo de cuero.
Marroquina barrio administrativo de Madrid
Un marroquí acuarela realizada por el pintor español Mariano Fortuny en 1869
Alejandro Marroquín  (1911-1977) antropólogo salvadoreño
Alfredo Sánchez Marroquín (1910-2000), químico, investigador, catedrático y académico mexicano.
Agustín Marroquín (1774-1811) torero criollo y un famoso criminal de su tiempo, participante en la primera etapa de la Guerra de Independencia de México
Andrés Marroquín  ((n. 1964) director y guionista de televisión colombiano
Bianca Marroquín (n. 1976), bailarina de ballet, cantante y actriz mexicana de teatro y televisión
Clemente Marroquín Rojas (1897-1978), periodista y político guatemalteco.
Diego González Marroquín (n. 1989), futbolista colombiano.
Enrique Marroquín (n. 1939), sacerdote católico mexicano.
Gustavo Cabrera Marroquín (n. 1979), exfutbolista de Guatemala.
 Francisco Marroquín (1499-1563), primer obispo de Guatemala.
 Universidad Francisco Marroquín, universidad privada y laica en la Ciudad de Guatemala.
 Orden Francisco Marroquín, distinción honorífica de Guatemala.
 José Manuel Marroquín (1827-1908), presidente de Colombia entre 1900 y 1904.
 Lorenzo Marroquín (1856-1918), escritor, crítico literario, político y académico colombiano.
 Castillo Marroquín  edificio construido en el año de 1898 en el sector de La Caro, hacia el norte de Bogotá
José Rubén Zamora Marroquín (n. 1956) ingeniero industrial, empresario, periodistaGuatemalteco.
 José Sabre Marroquín (1909-1995), compositor y director de orquesta mexicano.
 José Marroquín (1933-1998), presentador de televisión y actor mexicano.
 Ana Paola Marroquín la que puso su nombre en Wikipedia °w° que pasen un buen día 
José Marroquín Yerovi (1943-2020) sacerdote ecuatoriano.
Juan Luis Marroquín Cabiedas (1903-1987), fundador y presidente de la Federación Nacional de Sociedades de Sordomudos de España.
Luis Alfonso Marroquín (1948-2020) futbolista y entrenador colombiano
 Simón Balbuena Marroquín (n. 1943), periodista y político de Perú.
Manuel Alfredo Marroquín Pineda (n. 1955), político guatemalteco.
 Manuel Marroquín (n. 1993), futbolista mexicano.
Manolo Marroquín (n. 1971), ingeniero de sonido estadounidense de origen guatemalteco.
 Mario Marroquín (n. 1951),  licenciado en ciencias de la Educación y político salvadoreño
Mauricio Vallejo Marroquín (1958-1981) poeta, escritor, cantautor e ideólogo salvadoreño salvadoreño
Oscar Clemente Marroquín (n. 1942) abogado, político, periodista y escritor guatemalteco
Romárico Arroyo Marroquín (n. 1942), político mexicano
 Raúl Osiel Marroquín (n. 1980), asesino en serie mexicano.
Rubén Marroquín  (n. 1992) futbolista salvadoreño
Selene Marroquín (n. 2000),  Licenciada en Traducción y socialité mexicana.
Víctor M. Marroquín (n. 1962), abogado internacional peruano